John Davidson – kanadyjski łyżwiarz, wicemistrz świata 1897
 John Andrew Davidson (1852–1903) – kanadyjski polityk
 John Davidson (1886–1968) – amerykański aktor
 J.C.C. Davidson, John C.C. Davidson (1889–1970) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. wicehrabia Davidson
 John Davidson (ur. 1953) – kanadyjski hokeista
 John Davidson (ur. 1971) –  brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia Davidson